«Язъява́н» () — узбекистанский футбольный клуб из городского посёлка Язъяван, который является административным центром одноимённого района Ферганской области.

История 
Основан в 2012 году под названием «Язъяванчи», с 2014 до конца 2017 года именовался «Язъяван Лочинлари» («Сапса́ны Язъявана»).

4 сезона подряд (2015-2018) выступал в Первой/Про-лиге — 2-м по уровню и значимости футбольном дивизионе страны. В 2018 году в Про-лиге B Узбекистана занял 5-е место среди 9 участников.

Достижения 
 Победитель группы финального этапа Второй лиги Узбекистана (2014).

 Победитель чемпионата Ферганской области (2013).

Статистика выступлений

Главные тренеры

Ссылки и источники 
 Информация о клубе на сайте teams.by
 Информация о клубе на сайте championat.asia

Футбольные клубы Ферганской области